Griswold ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Griswold (Connecticut), im New London County
 Griswold (Illinois), im Livingston County
 Griswold (Iowa), im Cass County
 Griswold (Kalifornien), im Monterey County

Griswold ist der Familienname folgender Personen:

 Dwight Griswold (1893–1954), US-amerikanischer Politiker (Nebraska)
 Erwin Griswold (1904–1994), US-amerikanischer Jurist, Hochschullehrer und United States Solicitor General
 Florence Griswold (1850–1937), US-amerikanische Lehrerin
 Frank Griswold (1937–2023), Presiding Bishop der US-Episkopalkirche
 Francis H. Griswold (1904–1989), US-amerikanischer Offizier
 Gaylord Griswold (1767–1809), US-amerikanischer Politiker (New York)
 George Griswold (1794–1857), US-amerikanischer Politiker (Michigan)
 Glenn Griswold (1890–1940), US-amerikanischer Politiker (Indiana)
 Harry W. Griswold (1886–1939), US-amerikanischer Politiker (Wisconsin)

 Kristen Santos-Griswold (* 1994), US-amerikanische Shorttrackerin

 Morley Griswold (1890–1951), US-amerikanischer Politiker (Nevada)
 Oscar Griswold (1886–1959), US-amerikanischer General
 Ralph E. Griswold (1934–2006), US-amerikanischer Informatiker
 Roger Griswold (1762–1812), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)
 Rufus Wilmot Griswold (1815–1857), US-amerikanischer Verleger, Literaturkritiker und Schriftsteller
 Samuel Griswold (1790–1867), amerikanischer Industriepionier 
 Stanley Griswold (1763–1815), US-amerikanischer Politiker (Ohio)

Griswold bezeichnet:
 Griswold v. Connecticut, ein Fall des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten
 Griswold Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller